Sioni-Kirche ( für ‚Zion‘) heißen mehrere Zionskirchen in Georgien:

* Sioni-Kathedrale, Kirche in der georgischen Hauptstadt Tiflis
 Sioni-Kirche (Ateni) in der Nähe des Dorfes Ateni
 Sioni-Kirche (Bolnissi)
 Sioni-Kirche (Manglissi)
 Sioni-Kirche (Rustawi)

Siehe auch:
 Zionskirche